SHL může být:

 Southern Hockey League (Jižní hokejová liga) – americká liga ledního hokeje v letech 1973–1977
 Svenska hockeyligan – švédská liga ledního hokeje
 Swiss Handball League – švýcarská liga v házené